Панонска Србија може бити: 

 Панонска Србија (географија), географски назив за северни део Србије, који припада Панонској низији
 варијантни историографски назив за српске области Мале Рашке на панонским просторима од 16. до 18. века
 историографска и геополитичка одредница за Војводину Србију (1849-1860), која је постојала упоредо са Кнежевином Србијом (Моравска Србија)
 колоквијални термин за подручје Аутономне Покрајине Војводине у Србији

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Панонија (вишезначна одредница)
 Панонска Хрватска (вишезначна одредница)
 Моравска Србија (вишезначна одредница)